Pjatt kan syfta på

 Pjatt (mörkrumsteknik) – ett verktyg vid mörkrumsarbete
 Swingpjatt –  namnet på unga män, tillhörande en subkultur baserad på 1940-talets swingmusik